Rat des champs est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner des espèces différentes parmi les rongeurs appelés couramment rats ou campagnols.

 .
 Apodemus agrarius
 Microtus arvalis
  d'après l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d’Alembert, un nom scientifique dont Buffon donne l'équivalent dans le genre 
 plus largement, toute espèce parmi les campagnols

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)